Saint-Pardoux-le-Neuf – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Limousin, w departamencie Corrèze.
 Saint-Pardoux-le-Neuf – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Limousin, w departamencie Creuse.